Stazione di Daiba – stazione ferroviaria giapponese a Tokyo
Stazione di Daiba – stazione ferroviaria giapponese a Mishima